Національна ліга В 1968—1969 — 22-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК «Берн».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід 
?

Фінальний раунд 
Кваліфікація 
 Фрібур — ХК «Санкт-Моріц» 4:2

Втішний раунд 
                      О   В  Н  П   ШП-ШП  Різ
 1 СК «Тун»           7   3  1  0   53-17  +36
 2 ХК «Сьйон»         7   3  1  2   37-18  +19
 3 ХК «Санкт-Моріц»   6   3  2  6   40-34  +6
 4 Лугано             6   3  3  2   28-30  -2
 5 СК «Люцерн»        6   3  3  3   27-26  +1
 6 Уцвіль             6   3  2  5   29-30  -1
 7 СК Лангенталь      4   2  1  6   24-48  -24

 СК Лангенталь вибув до першої Ліги.

Джерела 
 Сезон 1969    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1968 у швейцарському спорті
1969 у швейцарському спорті